Jerzy Kujawski (1928–1998) – polski malarz
 Jerzy Kujawski – polski inżynier, dr hab.
 Jerzy Kujawski (ur. 1949) – polski harcerz, kawaler Orderu Uśmiechu